T11 (Spanje), een weg in Spanje
 T11 (metrolijn), een metrolijn in Stockholm
 T11 (torpedo), een type torpedo voor Duitse onderzeeërs
 T-11 (parachute), een type parachute van het Amerikaanse leger
 T-11 Kansan, een trainingsvliegtuig dat gebruikt werd door de Amerikaanse luchtmacht tussen 1937 en 1970
 Type 11 LMG, een type LMG, die gebruikt werd door het Japanse leger
 DEC T-11, een microprocessor ontwikkeld door Digital Equipment Corporation
 Línea T11, een buslijn in mdrid
 Marathon T.11, een type vliegtuig
 Pruisische T 11, een stoomlocomotief
 Sojoez T-11, de zesde Sovjet-Indiaanse ruimtemissie met het ruimtevaartuig Sojoez T
 Taunusanlage 11, gebouw in Frankfurt am Main
 een subcomité van NCITS (International Committee for Information Technology Standards) verantwoordelijk voor de  Fibre Channel device interface
 een klasse van beperkingen en mogelijkheden bij de Paralympische Spelen
 de elfde borstwervel
 de elfde borstzenuw